URN () — единообразное название (имя) ресурса. На английский манер произносится как слово earn, по-русски чаще говорят [у-эр-э́н]. URN — это постоянная последовательность символов, идентифицирующая абстрактный или физический ресурс. URN является частью концепции URI () — единообразных идентификаторов ресурса. Имена URN призваны в будущем заменить локаторы URL () — единообразные определители местонахождения ресурсов. Но имена URN, в отличие от URL, не включают в себя указания на местонахождение и способ обращения к ресурсу. Стандарт URN специально разработан так, чтобы он мог включать в себя другие пространства имён.

Основная идея 
Идея URN возникла из-за существенных недостатков системы URL. Ресурсы во Всемирной паутине и Интернете перемещаются, а ссылки в виде URL остаются, указывая на уже отсутствующие ресурсы. Старые URL также делаются бесполезными при реструктуризации ресурсов, переименовании, удалении, перемещении в другой домен DNS. Для решения этой проблемы была разработана эффективная система PURL ( — постоянный URL), сейчас широко используемая, а также система DOI ( — идентификатор цифрового объекта). Но это всё же лишь частичные решения проблемы. Принципиальным же решением должен стать стандарт единообразного именования ресурсов URN.

URN указывает неизменное имя ресурса без указания его местонахождения и способа обращения. В результате URN-имена постоянны, они не зависят от конкретных серверов и протоколов. Другими словами, URN концептуально обозначает сам ресурс, а не место, где находится какой-то ресурс (а может, уже не находится), как это делает URL. Допустим, есть человек по имени Михаил Петров, который живёт в Москве по адресу ул. Земляной вал, 14. Если кто-то спросит его: «Вы кто?», он, разумеется, ответит «Я — Михаил Петров». Он ведь не скажет: «Я человек, живущий на Земляном валу, 14». Так вот, URN идентифицирует человека как «Михаил Петров», а URL лишь сообщает, что кто-то живёт по адресу ул. Земляной вал, 14 (а может, там находится и организация… URL этого не сообщает).

Для нахождения ресурсов по URN-имени нужна «система разрешения URN-имён» (). Тогда человек (или программа), знающий точный URN ресурса, введёт его в систему разрешения и немедленно получит множество конкретных мест (серверов или, скажем, интернет-магазинов), где этот ресурс можно найти. В 2002 году была предложена система , которая разрешает имена URN в URL-ссылки на конкретные местонахождения ресурсов. При этом и URN, и URL являются частью одной системы идентификации ресурсов URI.

История 
В 1994 году вышел запрос RFC 1737, в котором описывались концептуальные и функциональные требования к разработке URN. Сама идея URN родилась несколько раньше, но до 1994 года не была никак сформулирована. После выхода RFC 1737 было потрачено очень много времени и усилий на разработку URN. Рабочая группа URN при IETF () включает в себя очень много заинтересованных сторон (включая крупные конкурирующие компании), поэтому достижение всеобщего согласия представляется очень затруднительным. Тем не менее, уже в мае 1997 года вышла спецификация RFC 2141, описывающая первую версию синтаксиса URN. Хотя разработка URN ещё далеко не завершена, и достичь консенсуса по всем вопросам пока не удалось, но базовые черты URN вырисовываются уже довольно чётко.

В 1999 году был опубликован запрос комментариев RFC 2483, который в общих чертах обрисовывал систему разрешения URN-имён. В октябре 2002 года вышла целая серия документов: RFC 3401, RFC 3402, RFC 3403, RFC 3404, RFC 3405. В этих документах определялась система разрешения URN-имён DDDS (см. выше) — последнее необходимое звено для внедрения URN. Примерно в то же время вышла и спецификация RFC 3406, уточняющая спецификацию пространств имён URN.

В настоящее время применение URN приобрело уже значительные масштабы. Имена URN стали неотъемлемой частью расширяемого языка разметки XML. Всё чаще и чаще URN реализуются в популярном программном обеспечении.

Структура URN 
Единообразные имена ресурсов имеют следующую структуру:
 <URN> ::= "urn:" <NID> ":" <NSS>

В этой записи:
 <NID>  идентификатор пространства имён (); представляет собой синтаксическую интерпретацию NSS, не чувствителен к регистру.
 <NSS>  строка из определённого пространства имён (); если в этой строке содержатся символы не из набора ASCII, то они должны быть закодированы в Юникоде (UTF-8) и предварены (каждый из них) знаком процента «%» (подробнее см. URL).

При этом начальная последовательность символов "urn: " не чувствительна к регистру. А идентификаторы пространства имён «urn» и «URN» запрещены вообще, чтобы не возникло путаницы с этой начальной строкой "urn: ".

Самоидентифицирующий URN 
Эти URN содержат в NID название хеша, используемого для их создания. NSS содержит значение этого хеша, вычисленного из данных идентифицируемого объекта (файла). Такие URN получают свойства хешей, то есть для данных может быть создано множество различных URN, но каждая URN может идентифицировать только один набор данных (файл).

Такие URN используются:
 в составе magnet-ссылки;
 в HTTP-заголовке X-Content-URN, предложенном в «HTTP Extensions for a Content-Addressable Web» и нашедшем применение в p2p-сети Gnutella2;
 согласно RFC 2169 в Gnutella2 используются URL-ссылки, которые также содержат такой URN.

Примеры URN 
 URN книги, идентифицируемой номером ISBN
 urn:isbn:5170224575
 URN технической спецификации RFC 3406 ( — запрос комментариев, см. RFC) организации «IETF»
 urn:ietf:rfc:3406
 URN Российской Федерации, определённой по коду OID.
 urn:oid:2.16.643
 URN конкретного файла MP3, идентифицируемого хеш-кодом по алгоритму SHA1
 urn:sha1:YNCKHTQCWBTRNJIV4WNAE52SJUQCZO5C
 URN, идентифицирующий ресурс через идентификатор UUID (версии 1)
 urn:uuid:6e8bc430-9c3a-11d9-9669-0800200c9a66
 URN конкретного файла AVI, идентифицируемого хеш-кодом по алгоритму TTH
 urn:tree:tiger:SLW7H5LWXRCK3WFX5USVWIUYCOLSBTZRYGCAOJY

В показанных примерах «isbn», «ietf», «oid», «sha1», «uuid» и «tree» — это пространства имён, т. н. <NID> (см. выше), а строки за вторым двоеточием — это <NSS>.

См. также 
 URI
 URL
 PURL
 DOI
  IRI
 XRI
 XML
 TTH
 Нормализация URL

Примечания

Ссылки 
 RFC 2141 — Синтаксис URN
 RFC 1737 — Функциональные требования к URN
 RFC 2483 — Системы разрешения URI для URN
 RFC 3406 — Определение пространств имён для URN
 RFC 3986 / STD 66 — Спецификация URI
 Рабочая группа URN в IETF
 Пространства имён URN, зарегистрированные в IANA

Стандарты Интернета
Уникальные идентификаторы